Fagot može značiti:

Fagot, puhačko glazbalo. 
9K111 Fagot, sovjetska navođena protu-oklopna raketa.